Walter Nitsch ist der Name folgender Personen:

* Walter Nitsch (Architekt) (* 1927), deutscher Architekt 
 Walter Nitsch (Chemiker) (1933–2016), deutscher Chemiker und Hochschullehrer